Парламентские выборы состоялись в Словении 6 и 10 декабря 1992 года. Их результатом стала победа Либеральной демократии Словении, получившей 22 из 90 мест в парламенте. Лидер партии Янез Дрновшек был избран Премьер-министром Словении парламентом 12 января 1993 года.

Результаты

Примечания 

Словения
1992 год в Словении
Парламентские выборы в Словении